Revolutionary United Front, een rebellenleger in Sierra Leone
 RUF Automobile GmbH, een Duits fabrikant van sportauto's